Geishof ist der Name folgender Orte:

 Geishof (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Geishof (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Geishof (Eschlkam), Ortsteil des Marktes Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Geishof (Heiligenstadt in Oberfranken), ein Hof der Stadt Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg, Bayern
 Geishof (Trunkelsberg), Ortsteil der Gemeinde Trunkelsberg, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch
 Gaishof
 Geissenhof